Ліндсі Девенпорт і Коріна Мораріу були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Serena і Вінус Вільямс виграли титул, у фіналі перемігши Жюлі Алар-Декюжі і Ай Суґіяма з рахунком 6-3, 6-2..

Сіяні пари 

  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
 n/a
  Мартіна Хінгіс /  Марі П'єрс (2 коло)
  Жюлі Алар-Декюжі /  Ай Суґіяма (фінал)
  Анна Курнікова /  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (чвертьфінал)
  Чанда Рубін /  Сандрін Тестю (3 коло)
  Серена Вільямс /  Вінус Вільямс (чемпіонки)
  Александра Фусаї /  Наталі Тозья (2 коло)
  Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (2 коло)
  Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (2 коло)
  Іріна Спирля /  Кароліна Віс (3 коло)
  Кімберлі По /  Анн-Гель Сідо (2 коло)
  Анке Губер /  Барбара Шетт (3 коло)
  Лоранс Куртуа /  Олена Лиховцева (1 коло)
  Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (1 коло)
  Лізель Горн /  Лаура Монтальво (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Л Реймонд Р Стаббс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= С Аппельманс Р Гранде
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К Крістя

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2000 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд